Абрамя́н (Абраамян; ) — вірменське прізвище. Утворене від імені Абрам.

Відомі носії 
 Абрамян Альоша Варосович — радянський футболіст
 Абрамян Володимир Арамаїсович — радянський авто- і мотоконструктор
 Абрамян Євген Арамович — учений-фізик, лауреат Державної премії СРСР
 Абрамян Медея Вартанівна — вірменська  віолончелістка
 Абрамян Овік Аргамович — вірменський державний діяч, голова парламенту Вірменії
 Абрамян Сурен Джангірович — міністр внутрішніх справ Вірменії
 Абрамян Хорен Бабкенович — актор, народний артист СРСР (1980)